Constantin Popovici  ist der Name folgender Personen:

* Constantin Popovici (Theologe) (1846–1938), rumänisch-orthodoxer Theologe und Hochschullehrer
 Constantin Popovici (Bildhauer) (1938–1995), rumänischer Bildhauer 
 Constantin Popovici (Wasserspringer) (* 1988), rumänischer Wasserspringer